Persones:
Carles Rahola i Llorens (Cadaqués, 1881 - Girona, 1939) va ser un periodista i polític català.
Frederic Rahola i d'Espona (Barcelona, 1914 - 1992) fou un advocat, editor i polític català.
Pere Rahola i Molinas (Roses, 1877 - Barcelona, 1956) va ser un polític i advocat català.
Josep Rahola i d'Espona (Barcelona, 1918) és un enginyer industrial i polític català.
Roser Rahola d'Espona (Barcelona, 1914-2020) fou una editora catalana.
Pilar Rahola i Martínez és una periodista catalana.
Víctor Rahola i Trèmols (Cadaqués, 1866 — Cadaqués, 1952) fou un escriptor català.
Emmanuela Beltran i Rahola (Barcelona, 1946 - Madrid 2016) va ser una actriu catalana.
Jordi Masó i Rahola és un pianista nascut a Cadaqués.
Pere Vicens i Rahola (Barcelona, 1939) és un editor català.
Eusebi Casanelles i Rahola (Barcelona, 1948) és un museòleg català.

 Edificis:
 Casa de l'Esperança Rahola és una obra noucentista de Cadaqués.
 Casa Ramon Rahola és un edifici eclèctic de Roses.
 Casa Josep Rahola és un edifici de Cadaqués.
 Clos Rahola és un edifici de Cadaqués.
 Casa Rahola és una casa neoclàssica de Cadaqués.
 Biblioteca Pública Carles Rahola és una biblioteca de Girona.

 Altres:
 Premi Carles Rahola d'assaig